Rausche steht für:

 Vorname, weibl., aus dem Kurdischen
 Paarungszeit beim Schwein, in der Tierzucht Rausche, in der Jägersprache Rauschzeit
 Rausche (Hydrogeologie), einen flachen Gewässerabschnitt
 Große Rausche, Berg im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen 
 Kleine Rausche, Berg im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen

Rausche ist der Familienname folgender Personen:
 Susi Rausche (1925–2015), deutsche Rudersportlerin
 Theodor Rausche (1807–1849), württembergischer Kupfer- und Stahlstecher